Суперкубок Англии по футболу 1996 года () — 74-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. Игра состоялась 11 августа 1996 года на стадионе «Уэмбли». В ней встретились «Манчестер Юнайтед» (обладатели «дубля»: чемпионы Премьер-лиги сезона 1995/96 и победители Кубка Англии 1996 года) и «Ньюкасл Юнайтед», занявшие второе место в Премьер-лиге сезона 1995/96. Победу в матче одержал «Манчестер Юнайтед», выигравший матч со счётом 4:0 благодаря голам Эрика Кантона, Ники Батта, Дэвида Бекхэма и Роя Кина.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 1995/1996

1996
Суперкубок Англии 1996
Суперкубок Англии 1996
Суперкубок Англии
Август 1996 года
События 11 августа
Спорт в Великобритании в 1996 году
1996 год в Лондоне
Футбольные соревнования в Лондоне